Okręty US Navy o nazwie USS "McLanahan":

Pierwszy "McLanahan" (DD-264) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919. W 1940 został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Bradford" (H72).
Drugi "McLanahan" (DD-615) był niszczycielem typu Benson był w służbie w latach 1942-1946.

McLanahan